Finsterlohe ist der Name folgender Personen:

 Apel von Finsterlohe, Abt
 Eberhard Finsterlohn (Evert Finsterlohe); († 1469), Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Ulrich von Finsterlohe, Abt
 Wipert von Finsterlohe († 1503), Domherr

und der Name des Adelsgeschlechtes der Herren von Finsterlohe